Гарри Паркер (; 7 сентября 1965, Оксфорд, Великобритания) — английский футболист, который играл на позиции полузащитника. Сейчас работает тренером, в последние годы — ассистентом Нила Леннона.

Карьера 
Гарри Паркер начал свою профессиональную карьеру в 18 лет, когда заключил контракт с клубом Первой лиги чемпионата Англии Лутон Таун. Гарри Паркер с Лутоном Тауном дошёл в кубке Англии по футболу до полуфинала. В 1986 году Гарри Паркер перешёл в клуб второго дивизиона чемпионата Англии Халл Сити, где провёл 2 сезона. В этот период, Гарри Паркер играл за молодёжную сборную Англии (до 21 года). Гарри Паркер участник чемпионата Европы среди молодёжи 1988 года, где забил гол в полуфинале, в матче против Франции, которая закончилась поражением сборной Англии со счётом 4:2.

В 1988 году за 250000 фунтов стерлингов Гарри Паркер перешёл из клуба Халл Сити в Ноттингем Форест. Гарри Паркер провёл в клубе Ноттингем Форест 4 сезона и за это время Ноттингем Форест дважды выигрывал Кубок Английской лиги в сезонах 1988/89 и 1989/90, выиграл кубок полноправных членов в сезоне 1988/89, третье место в чемпионате Англии в сезоне 1988/89, и Ноттингем Форест уступил  в финале кубка Англии по футболу в сезоне 1990/91.

В ходе сезона 1991/92 Гарри Паркер перешёл из клуба Ноттингем Форест в Астон Виллу. За 4 сезона, которые провёл в Астон Вилле, Гарри Паркер сыграл во всех турнирах 119 матчей и забил 13 голов
10 февраля 1995 года Гарри Паркер заключил контракт с клубом Лестер Сити. 
В 2001 году Гарри Паркер закончил карьеру футболиста.

Примечания

Ссылки 
 http://www.sporting-heroes.net/football/nottingham-forest-fc/garry-parker-6679/biography-of-his-forest-career_a12048/
 http://www.bwfc.co.uk/news/article/in-profile-garry-parker-15102014-2016825.aspx 
 http://random90sfootballers.com/post/13915851014/garryparker 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Лестер Сити»